S61 steht für:
 die HMS Swordfish (61S), ein britisches U-Boot
 den Sikorsky S-61, einen amerikanischen Hubschrauber
 die Droga ekspresowa S61, eine Schnellstraße in Polen
 die S-Bahn-Linie 61 (Steiermark)

Abkürzung